Partysanske (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim im Rajon Simferopol, siehe Partysanske (Simferopol)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk im Rajon Dnipro, siehe Partysanske (Dnipro)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw im Rajon Witowka, siehe Partysanske (Witowka)
 Dorf in der Oblast Riwne im Rajon Dubrowyzja, siehe Partysanske (Dubrowyzja)
 Dorf in der Oblast Schytomyr im Rajon Swjahel, siehe Partysanske (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Wolyn im Rajon Kowel, siehe Partysanske (Kowel)

 Siedlung in der Autonomen Republik Krim im Stadtkreis von Jalta, siehe Partysanske (Jalta)
 Siedlung in der Oblast Sumy im Rajon Putywl, siehe Partysanske (Putywl)
 Siedlung in der Oblast Winnyzja im Rajon Berschad, siehe Partysanske (Berschad)

siehe auch:
 Partysany
 Partisanskoje

uk:Партизанське